Ири́на Вале́рьевна Долга́нова (род. 13 августа 1949, Николаев, Николаевская область) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России (1997).

Биография 
Родилась в городе Николаеве, УССР.

По окончании в 1971 году Саратовского театрального училища — актриса Нижегородского театра юного зрителя имени Н. К. Крупской.

Роли в театре 
 «Двенадцатая ночь» У. Шекспира — Виола
 «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира — Гермия
 «Три сестры» А. П. Чехова — Ирина
 «Доходное место» А. Н. Островский — Юленька
 «Анна Снегина» С. А. Есенина — Анна Снегина
 «Мещанин во дворянстве» Мольера — Доримена
 «Принцесса Турандот» К. Гоцци — Адельма
 «Царевна-лягушка» Г. Соколовой — Василиса Премудрая
 «Жорж Данден» Мольера — Клодина
 «Вся Надежда» М. М. Рощина — Тоня
 «Чёрт попутал» Э. Фертельмейстера, М. Бартенева — Мария
 «Восемь любящих женщин» Р. Тома — Огюстена
 «Крошка» Ж. Летраза — тётя Полина
 «Проделки Маленькой Бабы-Яги» Ю. Коринца — Румпумпель
 «Вечно живые» В. С. Розова — Анна Ковалёва
 «Принцесса Кру» В. Ольшанского — мисс Минчин
 «Необыкновенные приключения Ивана Александровича Хлестакова в городе N» Н. В. Гоголя — Анна Андреевна
 «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, А. Успенского
 «Ай да братец Кролик!» А. Арцишевского, В. Лымарева
 «Золотой ключик» А. Н. Толстого — Черепаха Тортилла

Фильмография

Признание и награды 
 Премия Ленинского комсомола — за роль Сони Гурвич.
 Заслуженная артистка России (1997).
 Лауреат Всероссийских фестивалей «Поют драматические артисты» и «Весёлая коза».

Примечания

Ссылки 
 Долганова Ирина Валерьевна
 Что стало с актрисами из фильма «А зори здесь тихие…»
 Актриса Нижегородского ТЮЗа Ирина Долганова: «Фильмы о войне — моя судьба»

Выпускники Саратовской театральной школы
Персоналии:Нижегородский ТЮЗ